Hertweck ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Hertweck (* 1969), deutscher Chemiker

 Friedrich Hertweck (1930–2017), deutscher Physiker
 Gottfried Hertweck (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Patrick Hertweck (* 1972), deutscher Kinder- und Jugendbuchautor